Пикролимни може да се отнася за:

 Горчиво езеро, на гръцки Пикролимни, малко езеро в Егейска Македония.
 Гьолбаш, на гръцки Пикролимни, село в дем Кукуш, Гърция.